Pontocypris är ett släkte av kräftdjur som först beskrevs av Georg Ossian Sars 1866 (p.p., och fick sitt nu gällande namn av non G.W. Müller 1912, nec G.O. Sars,1923. Pontocypris ingår i familjen Pontocyprididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musselkräftor
Pontocypris